Poniższa lista przedstawia służby specjalne na świecie.

Europa

Albania 
 Drejtoria e Sigurimit të Shtetit, Sigurimi – Dyrektoriat Bezpieczeństwa Państwa (zlikwidowana)
 Narodowa Służba Wywiadowcza (Shërbimi Informativ Kombëtar - SHIK)

Austria 
 Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, BVT – Federalny Urząd Ochrony Konstytucji i Kontrterroryzmu
 Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, LVT – Krajowy Urząd Ochrony Konstytucji i Kontrterroryzmu
 Heeresnachrichtenamt, HNaA – Wojskowy Urząd Wywiadu
 Abwehramt, AbwA – Urząd Obrony

Monarchia Austro-Węgierska 
 Evidenzbüro – Biuro Ewidencyjne

Belgia 
 Veiligheid van de Staat, SV (nazwa flamandzka), lub Sûreté de l'État, SE (nazwa francuska) – Państwowa Służba Bezpieczeństwa
 ADIV (nazwa flamandzka) lub Service Général du Renseignement et de la Sécurité, SGRS (nazwa francuska) – Główna Służba Wywiadu i Bezpieczeństwa

Białoruś 
 Komitet Bezpieczeństwa Państwowego Republiki Białorusi

Bośnia i Hercegowina 
 Obavještajno sigurnosna agencija (OSA)
 Agencija za istragu i zaštitu (SIPA)

Bułgaria 
 Национална Разузнавателна Служба, NRS – Narodowa Służba Wywiadu
 Национална Служба Сигурност, NSS – Narodowa Służba Bezpieczeństwa

Ludowa Republika Bułgarii 
 Комитет за държавна сигурност, KDS lub DS – Komitet Bezpieczeństwa Państwowego

Chorwacja 
 Sigurnosno-obavještajna agencija, SOA – Agencja Wywiadu i Bezpieczeństwa
 Vojna sigurnosno-obavještajna agencija, VSOA – Wojskowa Agencja Wywiadu i Bezpieczeństwa

Niepodległe Państwo Chorwackie 
 Ustaška Nadzorna Služba, UNS – Urząd Bezpieczeństwa Ustaszy

Czarnogóra 

 Agencija za nacionalnu bezbjednost, ANB – Agencja Bezpieczeństwa Narodowego

Czechy 
 Bezpečnostní informační služba, BIS – Informacyjna Służba Bezpieczeństwa
 Úřad pro zahraniční styky a informace, ÚZSI – Urząd Stosunków Zagranicznych i Informacji
 Vojenské zpravodajství, VZ – Informacja Wojskowa (wywiad)

Czechosłowacja 
 Federal Directorate of Intelligence Services, FSZS
 Hlavni Sprava Rozvedky, HSR
 Státní bezpečnost, StB – Bezpieczeństwo Państwowe

Dania 
 Politiets Efterretningstjeneste, PET – Policyjna Służba Wywiadowcza
 Forsvarets Efterretningstjeneste, FE – Służba Wywiadu Obronnego

Estonia 
 Kaitsepolitseiamet, Kapo – Policyjny Komitet Bezpieczeństwa
 Riigi Teabeamet – Służba Wywiadowcza

Finlandia 
 Suojelupoliisi, Supo – Policja Ochronna
 Valtiollinen Poliisi, Vapo – Policja Państwowa (zlikwidowana)
 Viestikoelaitos, VKoeL – służba wywiadu elektronicznego

Francja 
Istniejące obecnie:
 Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI – Dyrekcja Generalna Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 Direction Générale de la Sécurité Extérieure, DGSE – Dyrekcja Generalna Bezpieczeństwa Zewnętrznego
 Direction de la Protection et de la Sécurité de la Défense, DPSD – Dyrekcja Ochrony Bezpieczeństwa Sił Zbrojnych
 Direction du Renseignement Militaire, DRM – Dyrekcja Wywiadu Wojskowego

zlikwidowane:
 Deuxième Bureau de l'État-major général – Biuro II Sztabu Generalnego
 Bureau central de renseignements et d'action, BCRA – Centralne Biuro Wywiadu i Operacji
 Direction générale des études et recherches, DGER – Dyrekcji Generalnej Studiów i Badań
 Service de Documentation Exterieure et de Contre-espionnage, SDECE – Służba Dokumentacji Zagranicznej i Kontrwywiadu
 Direction de la Surveillance du Territoire, DST – Dyrekcja Nadzoru Terytorium
 Direction Centrale du Renseignement Intérieur, DCRI – Centralna Dyrekcja Wywiadu Wewnętrznego

Grecja 
 Ethniki Ypiresia Pliroforion, EYP – Narodowa Służba Wywiadu
  Kentriki Ypiresia Pliroforion, KYP – Centralna Służba Wywiadu (1953-1986, zlikwidowana)

Hiszpania 
Istniejące obecnie:
 Centro Nacional de Inteligencia, CNI – Narodowe Centrum Wywiadu
 Servicio de Informática – Służba Wywiadowcza Guardia Civil
zlikwidowane:
 Centro Superior de Información de la Defensa, CESID – Najwyższe Centrum Wywiadu Obronnego

Holandia 
 Algemeene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, AIVD – Główna Służba Wywiadu i Bezpieczeństwa
 Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, MIVD – Wojskowa Służba Wywiadu i Bezpieczeństwa
 Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst-Economische Controledienst, FIOD-ECD – Fiskalna Służba Wywiadowcza i Śledcza Służba Kontroli Gospodarki
 Binnenlandse Veiligheidsdienst, BVD (zlikwidowana)

Irlandia 
 G2 – Oddział II Sztabu Generalnego Irlandzkich Sił Obronnych
 Aonad Speisialta Bleachtaireachta (nazwa irlandzka) Special Detective Unit, SDU (nazwa angielska) – Specjalna Jednostka Detektywów

Islandia 
 Greiningardeild Ríkislögreglustjóra – Islandzka Narodowa Służba Bezpieczeństwa
 Greiningardeild Varnarmáladeildar – Islandzka Wojskowa Służba Wywiadowcza
 Skattrannsóknarstjóri Ríkisins – Narodowa Policja ds. Podatków

Litwa 
 Specialiųjų Tyrimų Tarnyba, STT – Służba Śledztw Specjalnych (do walki z korupcją w administracji)
 Valstybes Saugumo Departamentas, VSD – Departament Bezpieczeństwa Państwa

Mołdawia 
 Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, SIS – Służba Informacji I Bezpieczeństwa Republiki Mołdawii

Niemcy 

 Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV – Federalny Urząd Ochrony Konstytucji
 Bundesnachrichtendienst, BND – Federalna Służba Wywiadowcza
 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik – Federalny Urząd Bezpieczeństwa Technologii Informatycznych
 EloKa, Elektronische Kampfführung – Wojskowy Wywiad Elektroniczny
 Militärischer Abschirmdienst, MAD – Wojskowa Służba Kontrwywiadu
 Zentralstelle für Information und Kommunikation der Bundespolizei – Centralna Placówka Informacji i Komunikacji Policji Federalnej
 Zentrum für Nachrichtenwesen der Bundeswehr (ZNBw) – Wojskowa Centrala Wywiadowcza

Niemiecka Republika Demokratyczna 
 Stasi – Ministerium für Staatssicherheit (MfS) – Służba Bezpieczeństwa

Niemcy nazistowskie 
 Reichssicherheitshauptamt (RSHA) – Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy
 Gestapo – Geheime Staatspolizei – Tajna Policja Państwowa
 Sicherheitsdienst, Służba Bezpieczeństwa SD – wywiad i kontrwywiad SS
 Abwehra – Obrona – wywiad i kontrwywiad wojskowy

Cesarstwo Niemieckie 
 Abteilung III b – Oddział III b Sztabu Generalnego Cesarskiej Armii Niemieckiej

Norwegia 
 Politiets Sikkerhetstjeneste, PST – Policyjna Służba Bezpieczeństwa
 Etterretningstjenesten – Służba Wywiadowcza
 Nasjonal sikkerhetsmyndighet - Władze Bezpieczeństwa Narodowego

Polska 
Istniejące obecnie:
 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 Agencja Wywiadu
 Centralne Biuro Antykorupcyjne
 Służba Kontrwywiadu Wojskowego
 Służba Wywiadu Wojskowego
zlikwidowane:
 Urząd Ochrony Państwa (UOP) istniał do 29 czerwca 2002, zastąpiony przez ABW i AW,
 Wojskowe Służby Informacyjne (WSI) istniały do 30 września 2006, zastąpione przez SKW i SWW

Portugalia 
Istniejące obecnie:
 Sistema de Informações da República Portuguesa, SIRP – System Wywiadu Republiki Portugalii
zlikwidowane:
 Polícia Internacional e de Defesa do Estado, PIDE – Międzynarodowa Policja Ochrony Państwa (zlikwidowana)
 Direção-Geral de Segurança, DGS – Generalna Dyrekcja Bezpieczeństwa (zlikwidowana)

Rosja 
 Федеральная служба безопасности, FSB RF – Federalna Służba Bezpieczeństwa
 Федеральное Агенство Правительственной Связи и Информации †, FAPSI – Federalna Agencja Łączności i Informacji Rządowej
 Федеральная Служба Охраны, FSO RF – Federalna Służba Ochrony
 Главное Разведывательное Управление, GRU – Główny Zarząd Wywiadu, wywiad wojskowy, działał także w ZSRR
 Служба внешней разведки, SWR RF – Służba Wywiadu Zagranicznego

ZSRR 
 Czeka – 1917-1922
 (Объединённое) государственное политическое управление, GPU/OGPU – (Zjednoczony) Państwowy Zarząd Polityczny – 1922-1934
 Народный комиссариат внутренних дел, NKWD – Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych – 1934-1946
 Smiersz – 1943-1946 – Kontrwywiad Wojskowy
 Министерство государственной безопасности, MGB – Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego – 1946-1953
 Министерство внутренних дел, MWD –– Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – 1946-1960
 Komitet Informacji (KI) – 1947-1951
 Комитет Государственной Безопасности, KGB – Komitet Bezpieczeństwa Państwowego) – 1954-1991
 Pierwszy Zarząd Główny Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego, PGU – wywiad zagraniczny KGB ZSRR
 Drugi Zarząd Główny Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego, WGU – kontrwywiad cywilny
 III Zarząd Główny KGB, TGU – kontrwywiad wojskowy

Rosja Carska 
 Охранное отделение, Ochrana – Tajna policja imperatora.

Rumunia 
 Departamentul de Informaţii Externe, DIE – Departament Wywiadu Zagranicznego
 Direcţia Generală de Informaţii a Apărării, DGIA – Generalna Dyrekcja Wywiadu Obronnego
 Serviciul de Informaţii Externe, SIE – Służba Wywiadu Zagranicznego
 Serviciul de Pază şi Protecţie, SPP – Służba Ochrony i Straży
 Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă, DGIP – Generalna Dyrekcja Wywiadu i Ochrony Wewnętrznej Kraju
 Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, STS – Specjalna Służba Telekomunikacyjna
 Serviciul Român de Informaţii, SRI – Rumuńska Służba Wywiadowcza

Królestwo Rumunii 
 Secţia a II-a – Oddział II-a Sztabu Generalnego

Rumuńska Republika Ludowa 
 Departamentul Securităţii Statului, Securitate – Departament Bezpieczeństwa Państwowego (zlikwidowana)

Serbia 
 Безбедносно Информативна Агенција, BIA – Agencja Bezpieczeństwa Informacji
 Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii
 Орган Заштите Народа Армије, OZNA – Departament Ochrony Ludu
 Управа државне безбедности, UDBA – Zarząd Bezpieczeństwa Państwowego
 Контраобавештајна служба, KOS – Służba Kontrwywiadu

Słowacja 
 Slovenská informačná služba, SIS – Słowacka Służba Informacyjna
 Vojenské spravodajstvo – Informacja Wojskowa (wywiad)
 Vojenská spravodajská služba, VSS – Wojskowa Służba Wywiadu
 Vojenské obranné spravodajstvo, VOS – Wojskowa Służba Obrony
 Národný bezpečnostný úrad, NBÚ – Narodowy Urząd Bezpieczeństwa

Słowenia 
 Slovenska Obveščevalno-Varnostna Agencija, SOVA – Słoweńska Agencja Wywiadu i Bezpieczeństwa

Szwajcaria 
 Strategischer Nachrichtendienst, SND – Strategiczne Służby Wywiadowcze
 Dienst für Analyse und Prävention, DAP – Służba Analizy i Prewencji
 Militärischer Nachrichtendienst, MND – Wojskowa Służba Wywiadowcza

Szwecja 
 Säkerhetspolisen, SÄPO – Policja Bezpieczeństwa
 Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST – Wojskowa Służba Wywiadu i Bezpieczeństwa
 Försvarets radioanstalt, FRA – Zarząd Obrony Radiołączności

Ukraina 
 Służba Bezpieczeństwa Ukrainy

Węgry 
 Információs Hivatal, IH – Informacyjna Służba (służba wywiadowcza)
 Nemzetbiztonsági Hivatal, NBH – Służba Bezpieczeństwa
 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, NBSZ
 Katonai Felderítő Hivatal, KFH – Służba Wywiadu Wojskowego
 Katonai Biztonsági HIvatal, KBH – Służba Bezpieczeństwa Wojskowego

Węgierska Republika Ludowa 
 Államvédelmi Hatóság, AVH – Wydział Bezpieczeństwa Państwa

Wielka Brytania 

Istniejące obecnie:
 Joint Intelligence Committee, JIC – Połączony Komitet Wywiadu
 British Department of Naval Intelligence – Brytyjski Departament Wywiadu Marynarki Wojennej
 Government Communications Headquarters, (GCHQ) – Centrala Łączności Rządowej
 Operational Intelligence Centre, (OIC) – Ośrodek Wywiadu Operacyjnego
 Secret Intelligence Service, SIS/MI6 – Tajna Służba Wywiadowcza, wywiad
 Security Service, MI5 – Służba Bezpieczeństwa, kontrwywiad i bezpieczeństwo
 Defence Intelligence Staff, DIS – Sztab Wywiadu Obronnego
 Serious Organised Crime Agency, SOCA – Agencja ds. Zorganizowanej Przestępczości
historyczne:
 Secret Service Bureau, SSB – Biuro Tajnej Służby
 Special Operations Executive, SOE – Kierownictwo Operacji Specjalnych działające w czasie II wojny światowej

Włochy 
 Servizio Informazioni Generali e Sicurezza Interna, Sigsi – Służba Wywiadu Naczelnego i Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica, SISDE – Służba Wywiadu i Bezpieczeństwa Ustroju Demokratycznego
 Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare, SISMI – Służba Wywiadu i Bezpieczeństwa Wojskowego

Faszystowskie Włochy 
 Organizzazione Volontaria per la Repressione dell' Antifascismo, OVRA – Organizacja Ochotnicza do Walki z Antyfaszyzmem
 Servizio Informazioni Militare, SIM – Służba Wywiadu Wojskowego

Ameryka Północna i Południowa

Argentyna 
 Secretaría de Inteligencia, SI - Sekretariat Wywiadu
 Central Nacional de Inteligenzia, CNI (zlikwidowana)

Brazylia 
 Agência Brasileira de Inteligência, ABIN – Brazylijska Agencja Wywiadowcza
 Serviço Nacional de Informações, SNI – Narodowa Służba Informacyjna (niedziałająca)

Chile 
 Agencia Nacional de Inteligencia, ANI - Narodowa Agencja Wywiadowcza
 Dirección de Inteligencia Nacional, DINA – Narodowa Dyrekcja Wywiadu (zlikwidowana)

Haiti 
 Milice de Volontaires de la Sécurité Nationale, Tonton Macoute - Ochotnicze Oddziały Milicji dla Bezpieczeństwa Narodowego (zlikwidowana)

Kanada 
 Royal Canadian Mounted Police, RCMP - Kanadyjska Królewska Policja Konna
 Canadian Security Intelligence Service, CSIS - Kanadyjska Tajna Służba Wywiadowcza
 Communications Security Establishment, CSE - Służba Bezpieczeństwa Łączności
 Canadian Forces Intelligence Branch, IB - Wydział Wywiadu Kanadyjskich Sił Zbrojnych

Kolumbia 
 Departamento Administrativo de Seguridad, DAS - Departament Zarządzania Bezpieczeństwem

Kuba 
 Dirección General de Inteligencia, DGI - Generalna Dyrekcja Wywiadu
 Dirección de Contra-Inteligencia Militar - Dyrekcja Kontrwywiadu Wojskowego Rewolucyjnych Sił Zbrojnych

Meksyk 
 Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN - Narodowe Centrum Dochodzeń i Bezpieczeństwa

Peru 
 Servicio de Inteligencia Nacional, SIN - Peruwiańska Narodowa Służba Wywiadu

Stany Zjednoczone 

Istniejące obecnie:
 ATF, wł. Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (Biuro ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej oraz Materiałów Wybuchowych) 
Intelligence Community, IC – Wspólnota Wywiadów
Air Force Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Agency, AFISRA – Agencja Wywiadu, Nadzoru i Rozpoznania Sił Powietrznych
Army Intelligence – Wywiad Sił Lądowych
Bureau of Intelligence and Research – INR, Biuro Wywiadu i Badań Departamentu Stanu USA
Cyber US Command-Cyber dowództwo armii (armia)
Central Intelligence Agency, CIA – Centralna Agencja Wywiadowcza
Coast Guard Intelligence, CGI – Wywiad Straży Wybrzeża
Defense Intelligence Agency, DIA – Agencja Wywiadu Obronnego
Drug Enforcement Administration, DEA - Administracja do Walki z Narkotykami
Federal Bureau of Investigation, FBI – Federalne Biuro Śledcze
National Reconnaissance Office, NRO – Narodowe Biuro Rozpoznania
National Security Agency, NSA – Agencja Bezpieczeństwa Narodowego
Office of Naval Intelligence, ONI – Biuro Wywiadu Marynarki Wojennej.
National Imagery and Mapping Agency, NIMA – Narodowa Agencja Obrazowania i Kartografii
United States Secret Service – Tajna Służba, ochrona rządu + akcje o szczególnym znaczeniu; bezpośrednio podległa prezydentowi USA
US Navy Intelligence – Wywiad Marynarki Wojennej
Marine Corps Intelligence – Wywiad Korpusu Piechoty Morskiej
Fleet Intelligence Center – Centrum Wywiadu Floty
Departament Bezpieczeństwa Krajowego
historyczne:
 Armed Forces Security Agency – AFSA, Agencja Bezpieczeństwa Sił Zbrojnych
 Army Security Agency, ASA – Agencja Bezpieczeństwa Sił Lądowych
 Central Intelligence Group, CIG – Grupa Centrali Wywiadu
 National Intelligence Authority, (NIA) – Narodowy Zarząd Wywiadu
 Office of Strategic Services, OSS – Biuro Służb Strategicznych

Wenezuela 
 Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, DISIP - Dyrekcja Służb Wywiadowczych i Prewencyjnych

Australia i Oceania

Australia 
 Australian Security Intelligence Organisation, ASIO - Australijska Organizacja Bezpieczeństwa i Wywiadu
 Australian Secret Intelligence Service, ASIS - Australijska Tajna Służba Wywiadowcza
 Defence Signals Directorate, DSD - Dyrekcja Obrony Łączności
 Defence Intelligence Organisation, DIO - Organizacja Wywiadu Obronnego
 Australian Federal Police Protective Service, AFPPS - Służba Ochrony Federalnej Policji Australii
historyczne:
 Allied Intelligence Bureau, AIB - Sojusznicze Biuro Wywiadu, amerykańsko-australijska służba z okresu II wojny światowej

Nowa Zelandia 
 Government Communications Security Bureau, GCSB – Biuro Bezpieczeństwa Łączności Rządowej
 New Zealand Security Intelligence Service, NZSIS – Nowozelandzka Tajna Służba Wywiadowcza

Azja i Afryka

Afganistan 
 Khadamat-e Etela'at-e Dawlati, KHAD – obecnie nie istnieje

Chińska Republika Ludowa 
Istniejące obecnie::
 Guojia Anquan Bu – Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego ChRL
 Qingbaobu – Wydział II Sztabu Generalnego Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej
historyczne::
 Zhongyang shehuibu – Centralny Wydział Spraw Społecznych

Republika Chińska (Tajwan) 
historyczne::
 Diaocha Tongzhi, Centralne Biuro Analiz i Statystyki

Egipt 
 Jihaz al-Mukhabarat al-Amma – Egipska Generalna Dyrekcja Wywiadu
 Mukhabarat el-Harbeya – Wywiad Wojskowy
 Mabahith Amn al-Dawla al-'Ulya – Biuro Wywiadu i Bezpieczeństwa Państwowego

Indie 
 Central Bureau of Investigation, CBI - Centralne Biuro Śledcze
 Intelligence Bureau, IB - Biuro Wywiadowcze
 Research and Analysis Wing, RAW - Skrzydło Badań i Analiz

Irak 
 Jihaz Al-Mukhabarat Al-A'ma, Mukhabarat – Główna Dyrekcja Wywiadu (zlikwidowana)
 Al Amn al Chas – Służba Bezpieczeństwa Wojskowego (zlikwidowana)
 Al-Istikhbarat al-Askariyya – Wywiad Wojskowy (zlikwidowana)
 Al-Amn al-Amm – Dyrekcja Bezpieczeństwa Ogólnego (zlikwidowana)

Iran 
 SAWAK – tajna policja szacha Iranu (zlikwidowana)
 VEVAK – Ministerstwo Wywiadu i Bezpieczeństwa

Izrael 
 Mosad – Instytut Wywiadu i Zadań Specjalnych
 Szin Bet – Służba Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 Aman – Zarząd Wywiadu Wojskowego
 Lakam – Biuro Łącznikowe do Spraw Naukowych

Japonia 

 Naikaku Jōhō Chōsashitsu, Naichō – Biuro Wywiadu i Badań Gabinetu Premiera
 Kōanchōsa-chō – Agencja Śledcza Bezpieczeństwa Publicznego
 Keishicho-koanbu - Biuro Bezpieczeństwa Tokijskiego Stołecznego Departamentu Policji
 Boeishojohohonbu - Dowództwo Wywiadu Obronnego

Cesarstwo Wielkiej Japonii 
 Kempeitai – żandarmeria armijna
 Tokkeitai – żandarmeria marynarki wojennej
 Tokubetsu Kōtō Keisatsu, Tokkō – Specjalna Wyższa Policja

Jordania 
 Da’irat al-Mukhabarat al-’Ammah - Generalny Departament Wywiadu

Korea Południowa 
 Gukga Jeongbowon – Narodowa Służba Wywiadu

Libia 
 Jamahiriya el Mukhabarat

Pakistan 
 Pakistan Intelligence Bureau
 Inter-Service Intelligence

Południowa Afryka 
 National Intelligence Agency, NIA – Narodowa Agencja Wywiadu
 South African Secret Service, SASS – Tajna Służba RPA
 Bureau of State Security, BOSS – Biuro Bezpieczeństwa Państwowego (zlikwidowane)

Tajwan 
 Narodowe Biuro Bezpieczeństwa

Turcja 
 Milli Istihbarat Teskilan, MIT – Narodowa Organizacja Wywiadu
 Jandarma Istihbarat ve Terorle Mucadete, JITEM – Biuro Wywiadu i Kontrterroryzmu Żandarmerii

Turkmenistan 
 Komitet Bezpieczeństwa Narodowego

 
służby specjalne